Raes ou Raës est un patronyme porté notamment par :

 Alain Raës (né en 1947), pianiste français ;
 Albert Raes (né en 1932), administrateur général et directeur de la Sûreté de l'État belge ;
 Hugo Raes (1929-2013), écrivain et poète belge ;
 Maurice Raes (1907-1992), coureur cycliste belge ;
 Roeland Raes (né en 1934), homme politique belge ;
Suzanne Raes (née en 1969), réalisatrice, productrice et scénariste néerlandaise.

RAES est le nom d'une organisation non gouvernementale sénégalaise.

Homonymie de patronyme